Leninskaja Iskra (), der Name russischer Orte:

 Leninskaja Iskra (Kirow), Siedlung in der Oblast Kirow
 Leninskaja Iskra (Kursk), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Leninskaja Iskra (Nischni Nowgorod), Siedlung in der Oblast Nischni Nowgorod